Die Ewige Tabelle des Fußball-Europapokal ist eine statistische Auflistung aller Mannschaften, die seit der Saison 1955/56 an den fünf Europapokal-Wettbewerben im Fußball teilnahmen.

Die Teilnahme eines Vereins an folgenden Wettbewerben, fließt in die Statistik ein:

 UEFA Champions League (seit 1992/93) bzw. Europapokal der Landesmeister (1955/56–1991/92)
 Europapokal der Pokalsieger (1960/61–1998/99)
 UEFA Europa League (seit 2009/10) bzw. UEFA-Cup (1971/72–2008/09)
 Messestädte-Pokal (1955–1958–1970/71)
 UEFA Europa Conference League (seit 2021/22)

Als Grundlage dienen das All-Time-Ranking der UEFA für die Wettbewerbe UEFA Champions League bzw. Europapokal der Landesmeister sowie jenes für die UEFA Europa League bzw. UEFA-Cup, welche mit der alten 2-Punkte-Regel arbeiten. Für die Wettbewerbe Europapokal der Pokalsieger, Messestädte-Pokal und UEFA Europa Conference League wird auf andere Quellen zurückgegriffen. Der UEFA Intertoto Cup findet keine Berücksichtigung, da er nur als Qualifikation für den UEFA-Cup diente und in diesem Wettbewerb, anders als bei den fünf berücksichtigten Wettbewerben, keine Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung vergeben wurden.

Der Berechnung der Tabelle wird in diesem Artikel – wie in anderen Ewigen Tabellen üblich – die aktuell geltende 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). In der Tabelle sind alle absolvierten Spiele berücksichtigt, auch Vorrunden-, Entscheidungs- bzw. Qualifikationsspiele. Nicht berücksichtigt sind Ergebnisse von Spielen, die nach Elfmeterschießen entschieden wurden, hier gilt das Ergebnis nach der Verlängerung.

Ewige Tabelle seit 1955

Legende 
 Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins. Bei Umbenennungen oder Neugründungen zählt jener Name, mit dem der Verein aktuell spielt bzw. zuletzt spielte.
 Land: Nennt den Landesverband, in dem der Verein aktuell spielt.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Saisonen, in denen der Verein an einem der Europapokalwettbewerbe teilnahm (inkl. Qualifikation).
 Spiele: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele.
 S: Nennt die Anzahl der Siege.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
 Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
 Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
 Pkt: Nennt die Anzahl an Punkten, die in allen Europapokalwettbewerben erzielt wurden auf Basis der 3-Punkte-Regel.
 Ø-Pkt.: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
 Pkt. CL: Nennt die Anzahl an Punkten, die in der UEFA Champions League bzw. im Europapokal der Landesmeister erzielt wurden.
 Pkt. EP: Nennt die Anzahl an Punkten, die im Europapokal der Pokalsieger erzielt wurden.
 Pkt. EL: Nennt die Anzahl an Punkten, die in der UEFA Europa League bzw. im UEFA-Cup erzielt wurden.
 Pkt. MP: Nennt die Anzahl an Punkten, die im Messestädte-Pokal erzielt wurden.
 Pkt. UECL: Nennt die Anzahl an Punkten, die in der UEFA Europa Conference League erzielt wurden.

Tabelle 

Die noch im Wettbewerb befindlichen Teilnehmer am Europapokal 2022/23 sind fett geschrieben. Die Ewige Tabelle befindet sich auf dem Stand vom 28. Mai 2022.

Mannschaft ist in folgendem Wettbewerb und Runde noch im Europapokal 2022/23 aktiv:

Statistik nach Nationen 
Die noch mit Vereinsmannschaften im Europapokal 2022/23 befindlichen Nationen sind fett geschrieben. Die Statistik der Nationen befindet sich auf dem Stand vom 28. Mai 2022.

Nation ist noch mit folgender Anzahl Mannschaften im Europapokal 2022/23 aktiv:

„Wechsel“ innerhalb der Wettbewerbe 
Nahm eine Mannschaft innerhalb einer Saison sowohl an der UEFA Champions League, als auch am UEFA-Cup bzw. der UEFA Europa League teil, werden diese Teilnahmen in der obigen Tabelle nicht doppelt unter dem Punkt „Jahre“ aufgeführt. 

Von der UEFA Champions League zur UEFA Europa League
Folgend eine Auflistung der jeweiligen Vereine, die innerhalb einer oder mehrerer Saisons von der UEFA Champions League in den UEFA-Cup bzw. in die UEFA Europa League „wechselten“, da sie aus der UEFA Champions League ausgeschieden waren (durch Scheitern in der Qualifikation/Play-offs oder dem Erreichen des dritten Platzes in der Gruppenphase):

 15:
 Schachtar Donezk
 14:
 Ajax Amsterdam
 je 13:
 FC Salzburg, Dinamo Zagreb, Celtic Glasgow
 je 12:
 FC Brügge, Olympiakos Piräus, Slavia Prag
 je 11:
 FK Partizan Belgrad, Dynamo Kiew
 je 10:
 Benfica Lissabon, Rosenborg Trondheim, FC Kopenhagen, Sparta Prag, Sheriff Tiraspol
 je 9:
 FCSB Bukarest, Fenerbahçe Istanbul, Legia Warschau, Spartak Moskau, Glasgow Rangers
 je 8:
 Panathinaikos Athen, FC Basel, BATE Baryssau, Viktoria Pilsen, FK Roter Stern Belgrad, HJK Helsinki
 je 7:
 Sporting Lissabon, NK Maribor, PAOK Thessaloniki, PSV Eindhoven, Ludogorez Rasgrad, Brøndby IF
 je 6:
 FC Porto, Standard Lüttich, APOEL Nikosia, Wisła Krakau, FK Qarabağ Ağdam, ŠK Slovan Bratislava, Galatasaray Istanbul
 je 5:
 Borussia Dortmund, RSC Anderlecht, Olympique Lyon, Zenit Sankt Petersburg, AEK Athen, Grasshopper Club Zürich, FK Astana, Dinamo Tiflis, BSC Young Boys, Maccabi Tel Aviv, CFR Cluj
 je 4:
 Inter Mailand, FC Valencia, Feyenoord Rotterdam, Olympique Marseille, Bayer 04 Leverkusen, SSC Neapel, Lewski Sofia, FC Twente Enschede, Maccabi Haifa, SK Sturm Graz, Anorthosis Famagusta, Debreceni Vasutas SC, Beşiktaş Istanbul, Molde FK, Ferencváros Budapest, SK Rapid Wien
 je 3:
 FC Liverpool, FC Sevilla, Werder Bremen, PFK ZSKA Moskau, Malmö FF, Lokomotive Moskau, MTK Budapest FC, OSC Lille, Slovan Liberec, Rubin Kasan, Litex Lowetsch, Udinese Calcio, Skonto Riga, Grazer AK, Aalborg BK, Hapoel Be’er Scheva, F91 Düdelingen, FK Aqtöbe, The New Saints FC, Dundalk FC, Sūduva Marijampolė, FK Sarajevo, Manchester United, AS Monaco, Lincoln Red Imps FC, FC Flora Tallinn, FC Midtjylland
 je 2:
 FC Barcelona, Juventus Turin, Atlético Madrid, AS Rom, Girondins Bordeaux, FC Schalke 04, ZSKA Sofia, Borussia Mönchengladbach, FK Austria Wien, Dinamo Bukarest, Parma Calcio, FC Zürich, RB Leipzig, Trabzonspor, AIK Solna, Lech Posen, FC Wacker Innsbruck, Videoton FC, IF Elfsborg, FK Senica, Widzew Łódź, FH Hafnarfjörður, Zimbru Chișinău, Beitar Jerusalem, RCD Mallorca, Vardar Skopje, FC Valletta, FC Petržalka 1898, KF Skënderbeu Korça, KF Shkëndija, Ekranas Panevėžys, AEL Limassol, Valur Reykjavík, FC Nõmme Kalju, FK Partizani Tirana, FC Vaslui, FC Santa Coloma, Unirea Urziceni, FK Sutjeska Nikšić, KF Drita, Djurgårdens IF, Linfield FC, FC Ararat-Armenia, Riga FC, Omonia Nikosia, KAA Gent, FK Krasnodar, Istanbul Başakşehir, FC Alaschkert Martuni
 je 1:
 FC Arsenal, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Hamburger SV, Atalanta Bergamo, AC Florenz, Athletic Bilbao, Lazio Rom, HNK Hajduk Split, FC Villarreal, Newcastle United, Manchester City, Újpest Budapest, FK Dnipro, Sporting Braga, AJ Auxerre, FK Dynamo Moskau, FC Everton, Boavista Porto, Servette FC Genève, Sampdoria Genua, RC Lens, Heart of Midlothian, Baník Ostrava, Odense BK, MŠK Žilina, Betis Sevilla, HNK Rijeka, Helsingborgs IF, Brann Bergen, FK Željezničar Sarajevo, VfL Wolfsburg, Rabotnički Skopje, FK Ventspils, Vitória Guimarães, Haka Valkeakoski, TSV 1860 München, OGC Nizza, Śląsk Wrocław, Astra Giurgiu, FC Levadia Tallinn, FBK Kaunas, FC VSS Košice, Shamrock Rovers, Halmstads BK, Neftçi Baku PFK, Vålerenga Oslo, FC Thun, FK Mladá Boleslav, CA Osasuna, SV Zulte Waregem, ND Gorica, Polonia Warschau, Schachtjor Qaraghandy, FC Toulouse, Shelbourne FC, Stabæk Fotball, FC St. Gallen, FC Motherwell, Tampere United, FK AS Trenčín, FC Metz, ACS Poli Timișoara, FK Teplice, FC Sestaponi, FC Nordsjælland, FK Homel, FK Rostow, Hapoel Ironi Kirjat Schmona, MFK Ružomberok, FC Milsami, Alanija Wladikawkas, FC Jazz Pori, FK Baku, FK Obilić, ŁKS Łódź, Hapoel Haifa, LASK, FC Paços de Ferreira, Herfølge BK, Zalaegerszegi TE FC, Dunaújváros FC, TSG 1899 Hoffenheim, Chievo Verona, Sivasspor, FC Viitorul Constanța, SP La Fiorita, Cork City, Crusaders FC, Víkingur Gøta, Torpedo Kutaissi, FK Spartaks Jūrmala, HŠK Zrinjski Mostar, NK Olimpija Ljubljana, FK Kukësi, Spartak Trnava, SP Tre Penne, KF Feronikeli, HB Tórshavn, Piast Gliwice, FC Saburtalo Tiflis, SP Tre Fiori, Inter Club d’Escaldes, KR Reykjavík, CS Fola Esch, Connah’s Quay Nomads, Europa FC, FK Budućnost Podgorica, FC Floriana, KF Tirana, KÍ Klaksvík, NK Celje, Sileks Kratovo, Kuopion PS, NK Lokomotiva Zagreb, AZ Alkmaar, FK Dinamo Brest, NŠ Mura, FK Qairat Almaty, Neftçi Baku, FK Žalgiris Vilnius, KRC Genk

Von der UEFA Champions League zur UEFA Europa Conference League
Folgend eine Auflistung der jeweiligen Vereine, die innerhalb einer oder mehrerer Saisons von der UEFA Champions League in die UEFA Europa Conference League „wechselten“, da sie aus der UEFA Champions League ausgeschieden waren (durch Scheitern in der Vorrunde bzw. der 1. Qualifikationsrunde):

 je 1:
 SS Folgore/Falciano, HB Tórshavn, Inter Club d’Escaldes, FK Borac Banja Luka, Shamrock Rovers, Connah’s Quay Nomads, Riga FC, Maccabi Haifa, CS Fola Esch, FC Dinamo Tiflis, FK Schachzjor Salihorsk, FK Bodø/Glimt, Valur Reykjavík, Linfield FC, Omonia Nikosia, FC Prishtina, KS Teuta Durrës, Hibernians Paola, KF Shkëndija, FK Budućnost Podgorica

Von der UEFA Europa League zur UEFA Europa Conference League
Folgend eine Auflistung der jeweiligen Vereine, die innerhalb einer oder mehrerer Saisons von der UEFA Europa League in die UEFA Europa Conference League „wechselten“, da sie aus der UEFA Europa League ausgeschieden waren (durch Scheitern in der Qualifikation/Play-offs oder dem Erreichen des dritten Platzes in der Gruppenphase):

 je 1:
 FC Midtjylland, Celtic Glasgow, Leicester City, PSV Eindhoven, Olympique Marseille, Sparta Prag, Fenerbahçe Istanbul, SK Rapid Wien, Omonia Nikosia, FC Alaschkert Martuni, ŠK Slovan Bratislava, HJK Helsinki, NŠ Mura, FC Flora Tallinn, AZ Alkmaar, Anorthosis Famagusta, Slavia Prag, Randers FC, FK Qairat Almaty, FK Žalgiris Vilnius, FC St. Johnstone, Lincoln Red Imps FC, Neftçi Baku, Sorja Luhansk, FK Jablonec, CFR Cluj

Siehe auch 
 Ewige Tabelle der UEFA Champions League und des Europapokals der Landesmeister
 Ewige Tabelle des Europapokals der Pokalsieger
 Ewige Tabelle der UEFA Europa League und des UEFA-Cups
 Ewige Tabelle des Messestädte-Pokals
 Ewige Tabelle der UEFA Europa Conference League

Weblinks 
 Offizielle Homepage der UEFA
 Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation – European Clubs Ranking - The all-time table (seit 1955/56) (englisch)

Einzelnachweise 

Europapokal gesamt
UEFA Champions League
Europapokal der Pokalsieger (Fußball)
UEFA Europa League
Messestädte-Pokal
UEFA Europa Conference League